Jacquou le Croquant est le titre d’un roman d’Eugène Le Roy (1899). 

Ce roman a connu ou inspiré plusieurs adaptations :
 Jacquou le Croquant, feuilleton télévisé de Stellio Lorenzi, diffusé en 1969 ;
 Jacquou le Croquant, film de Laurent Boutonnat, sorti le  ;
 Jacquou le Croquant, bande dessinée de Marie-Noëlle Pichard (scénario), Pierre Frisano (dessin) et Marie-Paule Alluard (couleurs), sortie en 1998 ;
 Jacquou le Croquant, jeu vidéo de Horrya sorti en 2021.